Владимир Иванович Марков: Марков, Владимир Иванович (1859—1919) — генерал-лейтенант, государственный секретарь по делам Великого княжества Финляндского.
 Марков, Владимир Иванович (настоящее имя — Волдемар Матвейс; 1877—1914) — латвийский художник.
 Марков, Владимир Иванович (1921—2019) — советский генерал-лейтенант.